Koltzenburg ist der Name von:
Oswald Koltzenburg (1890–1956), deutscher Politiker (NDPD)
Sebastian Koltzenburg (* 1970), deutscher Chemiker